Christopher Mills – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Christopher Mills (ur. 1956) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Mills
 Christopher Mills – kanadyjski reżyser